Флексор — многозначный термин:

 Флексор — изгибаемый многогранник.
 Флексор — мышца-сгибатель.

Персоналии 
 Флексор, Давид Самсонович (1871—1936) — российский юрист и правовед, сын С. М. Флексора.
 Флексор, Самсон Менахевич (Флексер; 1838—1907) — российский юрист, публицист, гебраист.
 Флексор, Самсон Модестович (1907—1971) — бразильский художник.